Calvície — problema capilar
 Careca (músico) (1886–1953) — pianista e compositor brasileiro
 Jesus Carlos da Silva (1943) — ex-futebolista brasileiro que atuava como goleiro
 Careca (futebolista) (1960) — ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante
 Careca Bianchesi (1964) — ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante
 Hamilton de Souza (1968) — ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante
 Márcio Careca (1978) — ex-futebolista brasileiro que atuava como lateral-esquerdo
 Marcos Paulo Segobe da Silva (1980) — ex-futebolista brasileiro que atuava como volante
 Fernando Lopes Pereira (1989) — goleiro brasileiro de futsal
 Morro do Careca — ponto turístico brasileiro de Natal, Rio Grande do Norte
 Águia-careca — águia nativa da América do Norte e o símbolo nacional dos Estados Unidos

Ver também
  Carequinha

Desambiguações de antropônimos